Saint-Élix steht für folgende Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Élix-d’Astarac, Département Gers
 Saint-Élix-le-Château, Département Haute-Garonne
 Saint-Élix-Séglan, Département Haute-Garonne
 Saint-Élix-Theux, Département Gers